Voici la liste des planètes mineures numérotées de 84001 à 85000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

84001-84100

84101-84200

84201-84300

84301-84400

84401-84500

84501-84600

84601-84700

84701-84800

84801-84900

84901-85000 

84001-85000